Давід Шуллер (,  12 вересня 1981, Капфенберг) — австрійський хокеїст, що грав на позиції нападника. Грав за збірну команду Австрії.

Ігрова кар'єра 
Вихованець місцевого клубу «Капфенберг» за який відіграв чотири роки. 

З 2002 захищає кольори команди «Клагенфурт». Один сезон відіграв за столичну команду «Відень Кепіталс» повернувся до «Клагенфурту».

13 червня 2015 Давід погодився на однорічний контракт з ТВК «Інсбрук».

На рівні збірних 
У складі національної збірної Австрії брав участь у чотирьох чемпіонатах світу.

Досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі клубу «Клагенфурт» — 2004, 2009, 2013.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Клагенфурта»‎
Хокеїсти «Відень Кепіталс»
Хокеїсти «ТВК Інсбрук»‎